

Geografia
 Mendez – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cavite

Personaggi immaginari
 Isaac Mendez – personaggio della serie televisiva Heroes
 Mr. Mendez – personaggio del film Il circo della farfalla di Joshua Weigel

Persone
 Afonso Mendez de Besteiros – trovatore gallego-portoghese
 Alexis Méndez – calciatore statunitense
 Aparicio Méndez – politico uruguaiano
 Brais Méndez – calciatore spagnolo
 Casto Méndez Núñez –  marinaio e militare spagnolo
 Concha Méndez – poetessa spagnola
 Dante Méndez – allenatore di pallacanestro uruguaiano
 Denny Méndez – modella dominicana
 Édgar Antonio Méndez Ortega – calciatore spagnolo
 Édison Méndez – calciatore ecuadoriano
 Edmundo Méndez – ex calciatore ecuadoriano
 Epifanio Méndez Fleitas – politico, scrittore e musicista paraguaiano
 Federico Méndez – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e imprenditore argentino
 Gaspar Méndez de Haro – politico e collezionista d'arte spagnolo
 Guillermo Méndez – calciatore uruguaiano
 Gustavo Méndez – calciatore uruguaiano
 Henry Mendez – cantante dominicano
 Ignacio Méndez – calciatore argentino
 Jerónimo Méndez Arancibia – politico cileno
 Jhegson Méndez – calciatore ecuadoriano
 Juan N. Méndez – politico messicano
 Julio César Méndez Montenegro – politico guatemalteco
 Kevin Méndez – calciatore uruguaiano
 Limbert Méndez – calciatore boliviano
 Lindsay Mendez – attrice e cantante statunitense
 Lucía Méndez – attrice, cantante e imprenditrice messicana
 Luis Mendez – calciatore beliziano
 Luis Mendez de Vasconcellos – Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri portoghese
 Mario Méndez – calciatore messicano
 Mario Omar Méndez – ex calciatore uruguaiano
 Martin Mendez – bassista uruguaiano naturalizzato svedese
 Norberto Méndez – calciatore argentino
 Omar Pedro Méndez – ex calciatore uruguaiano
 Rafael Méndez – calciatore boliviano
 Rafael Méndez – trombettista messicano
 Ryan Mendez – musicista statunitense
 Sebastián Méndez – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Sebastián Méndez – calciatore cileno
 Sergio Méndez – calciatore salvadoregno
 Tony Mendez – agente segreto e scrittore statunitense
 William Méndez – ex calciatore venezuelano

Altro
 Vicariato apostolico di Méndez – sede della Chiesa cattolica in Ecuador

Pagine correlate
Javier Méndez
Jesús Méndez